

Geografia 
 Roxburgh – città commerciale scozzese storica distrutta all'inizio dell'era moderna
 Roxburgh, Ettrick e Lauderdale – area di luogotenenza della Scozia

Persone 
 Andy Roxburgh – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Melissa Roxburgh – attrice canadese
 Richard Roxburgh – attore e regista australiano
 William Roxburgh – botanico scozzese, considerato il padre della botanica indiana